Le terme quenelle peut désigner :

 une quenelle, préparation culinaire de forme allongée ;

 un geste popularisé par Dieudonné.

Patronyme 

 Laurent Quénelle (né en 1970), violoniste français.

Références